

Littérature 
 Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno (1620), recueil de nouvelles de Giulio Cesare Croce et Adriano Banchieri

Musique 
 Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno (opéra) (1748), opera buffa de Vincenzo Legrenzio Ciampi, livret de Carlo Goldoni

Cinéma 
 , film de Giorgio Simonelli
 , film de Mario Amendola et Ruggero Maccari
 Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno (film, 1984), film de Mario Monicelli (Ugo Tognazzi : Bertoldo ; Maurizio Nichetti : Bertoldino ; Lello Arena : le roi Alboino ; Alberto Sordi : frère Cipolla ;  : Marcolfa)